Liste des lieux patrimoniaux de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick inscrit au répertoire des lieux patrimoniaux du Canada, qu'ils soient de niveau provincial, fédéral ou municipal.

Pour le reste du comté de Saint-Jean, voir Liste des lieux patrimoniaux du comté de Saint-Jean.

Pour le , voir Liste des lieux patrimoniaux de Trinity Royal (Saint-Jean).

Liste

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 Saint-Jean

Liens externes 

 Lieux patrimoniaux du Canada
 Répertoire des lieux patrimoniaux du Nouveau-Brunswick

Saint-Jean
Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)